Meerman kan verwijzen naar:

 Meerman (waterwezen) of zeemeerman, mannelijke vorm van een zeemeermin

 Personen
 B.J. Meerman, Nederlandse architect, vooral werkzaam in Nijmegen samen met Johan van der Pijll
 Gerard Meerman (1722-1771), Nederlands bestuurder en boekverzamelaar
 Jan Meerman (1955), Nederlands bioloog
 Johan Meerman (1753-1815), Nederlands schrijver en politicus
 Karin Meerman (1944), Nederlands actrice
 Kees Meerman (drummer) (1950-2014), Nederlands drummer, in de band Wild Romance van Herman Brood
 Kees Meerman (zanger) (1972), Nederlands zanger